Аэрангис лимонно-жёлтый  () — вид многолетних эпифитных травянистых растений семейства Орхидные.

Вид не имеет устоявшегося русского названия, в русскоязычных источниках обычно используется научное название .

Синонимы 
По данным Королевских ботанических садов в Кью:
 Angraecum citratum Thouars, 1822 
 Aerobion citratum (Thouars) Spreng., 1826
 Angorchis citrata (Thouars) Kuntze, 1891
 Rhaphidorhynchus citratus (Thouars) Finet, 1907

Распространение и экологические особенности 
Эндемик восточной части Мадагаскара.

Эпифит на стволах и ветвях деревьев во влажных лесах, на высотах от 0 до 1424 метров над уровнем моря.

Вечнозеленые влажные леса от 0 до 1500 метров над уровнем моря. Встречается только тенистых местообитаниях недалеко от водоемов.

Минимальная и максимальная температура воздуха (день\ночь) в Таматаве (Туамасина): 
Январь — 18-24\16-22°С
Февраль — 18-26\16-24°С
Март — 19-27\17-25°С
Апрель — 21-29\18-27°С
Май — 23-29\19-27°С
Июнь — 23-29\21-27°С
Июль — 23-30\22-28°С
Август — 23-29\22-27°С
Сентябрь — 22-28\22-26°С
Октябрь — 21-27\21-25°С
Ноябрь — 19-25\19-23°С
Декабрь — 18-24\17-22°С

Относительная влажность воздуха от 78-92% зимой, до 72-90% летом.

Осадки: от 8 мм, в декабре-феврале до 300 мм в июле .

Цветущие растения могут быть встречены круглый год, максимумом цветения в июле.

Aerangis citrata включен в Приложение II Конвенции CITES. Цель Конвенции состоит в том, чтобы гарантировать, что международная торговля дикими животными и растениями не создаёт угрозы их выживанию.

Этимология и история описания 

Найден на Мадагаскаре ботаником Aubert du Petit-Thouars. Впервые описан в 1822 году под названием Angraecum citratum. К роду аэрангис этот вид был отнесён Rudolf Schlechter в 1914 году.

Английское название —  The Lemon-scented Aerangis.

Биологическое описание 
Миниатюрные моноподиальные растения.  
Стебель до 10 см длиной. 
Листья (до 9 шт), эллиптические, на концах заостренные и неравномерно двулопастные, от светло- до темно-зеленого цвета, глянцевые, длиной до 15 см, шириной до 3 см.  
Цветонос поникающий, 10 - 20 см у молодых растений и 40 см у зрелых растений, несет 12-30 цветков. Цветы открываются начиная от ближайших к основанию цветоноса, открытие всех цветов может занять несколько недель. Хорошо развитые растения могут образовывать до 5 цветоносов одновременно.
Цветки от бледно-жёлтых до белых, около 2 см в диаметре, с длинным, до 3 см шпорцем, имеют слабый лимонный аромат.   Поллиниев — 2.

В культуре 
Средняя дневная температура летом — 28-29°С, ночью около 18 °C. Зимой — 22-23°C днем и 11-12°С ночью. Обширные районы распространения вида и диапазон высот над уровнем моря позволяют предположить, что Aerangis citrata могут адаптироваться к более высоким и более низким температурам, чем указанные выше.

Цветет в разное время, с весны по осень. Некоторые клоны могут цвести несколько раз в год.

Наиболее предпочтительна посадка на блок, возможна посадка в небольшую корзинку для эпифитов, пластиковый или керамический горшок диаметром 7,5 см или меньше, с очень рыхлым, быстро просыхающим субстратом. Субстрат — смесь сосновой коры мелкой и средней фракции (кусочки от 0,3 до 1,0 см), перлита и древесного угля.

Свет: 12000-18000 люкс. Растение крайне теневыносливо. При содержании в условиях яркого освещения останавливается в росте и не цветет.

Относительная влажность воздуха: 65-80%.

В период активной вегетации полив обильный, зимой полив сокращают. Растения не должны оставаться сухими в течение длительного времени. Важно соблюдать нейтральный баланс pH так как Aerangis citrata не переносит накопления солей в субстрате и покрывающем корни веламене. Для полива растений используется вода прошедшая очистку обратным осмосом с добавлением специально рассчитанных доз удобрений. Наличие движения воздуха вокруг корневой системы уменьшает риск возникновения бактериальных и грибковых инфекций.

Удобрения с высоким содержанием азота предпочтительны в период с весны до середины лета, с высоким содержанием фосфора — в конце лета и осенью. Зимой растения не удобряют.

Болезни и вредители

Литература 
 Bauman W, 1998, Aerangis citrata (Touars) Schlechter 1916. Orchideeen no. 2. centre page pull-out (2p.)
 Pasetti M, 1996, La specie: Aerangis citrata (Thouars) Schlechter: 1916. Orchis no.107. 5-6
 Baumann W, 1991, Aerangis citrata (Thouars) Schlechter 1916. Orchidee 42. (5): centre page pullout pp. 659–660
 Pottinger, Mollie. African Orchids a Personal View, 1983, England

Ссылки 
 Фотографии Аэрангис лимонно-жёлтый на сайте flickr.com 
 Видовой очерк и фотографии Aerangis citrata на сайте Internet Orchid Species Photo Encyclopedia 
 Таксономия Aerangis citrata на сайте Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. 
 Видовой очерк и фотографии Aerangis citrata на сайте Species-specific.com

Примечания 

Комнатные растения
Орхидные
Травы
Флора Мадагаскара
Приложения СИТЕС
Многолетние травы
Эндемики Мадагаскара